General López (departement) - Argentijns departement
 Estanislao López (Generaal López) - Argentijns militair en politicus, naamgever van bovenstaand departement
 Estadio Brigadier General Estanislao López - voetbalstadion in Santa Fé in bovenstaand departement, vernoemd naar bovenstaande militair